Parectropis strandi är en fjärilsart som beskrevs av Pfau 1929. Parectropis strandi ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
strandi